Sveti Andraž je lahko:
 sveti Andraž - svetnik
 Sveti Andraž v Slovenskih goricah - občina